Новый район Биньха́й () — район городского подчинения города центрального подчинения Тяньцзинь (КНР), создан как Новый район Китая.

История 
Официально образован в ноябре 2009 года путём слияния трёх бывших районов Тяньцзиня — Тангу, Ханьгу и Даган; однако уже с 1994 года эта территория имела статус особой экономической зоны.

В августе 2015 году на этой территории произошли мощные взрывы.

Экономика 
На территории нового района Биньхай расположены Тяньцзиньский порт, Тяньцзиньская зона экономического и технического развития, автосборочные заводы японской компании Toyota, авиационный завод компании Airbus, нефтегазовое месторождение «Даган» компании PetroChina, кластер подземных хранилищ газа PetroChina, множество логистических центров и складов.

Административное деление 
Новый район Биньхай делится на 21 уличный комитет и 8 посёлков.

Примечания

Ссылки 
 

Районы Тяньцзиня
Новые районы Китая